Шу́йская:
 Шуйская, Елена Михайловна (урождённая Репнина; до 1564/1565—1592) — первая жена будущего царя Василия Шуйского.
 Шуйская — станция как населённый пункт в Прионежском районе Республики Карелия.
 Шуйская — железнодорожная станция Мурманской железной дороги.

См. также 
 Шуйский
 Шуйская Чупа